María Carolina de Borbón-Dos Sicilias puede referirse a:

María Carolina de Borbón-Dos Sicilias (1798 – 1870), duquesa de Berry, hija de Francisco I de las Dos Sicilias y esposa de Carlos, duque de Berry;
María Carolina de Borbón-Dos Sicilias (1820 - 1861), condesa de Montemolín, también hija de Francisco I de las Dos Sicilias y casada con Carlos Luis de Borbón y Braganza;
María Carolina de Borbón-Dos Sicilias (1822 - 1869), princesa de Orleans, hija de Leopoldo de Borbón-Dos Sicilias y casada con Enrique de Orleans;
María Carolina de Borbón-Dos Sicilias (1856-1941), condesa Zamoyska, hija del príncipe Francisco de Paula de las Dos Sicilias;
María Carolina de Borbón-Dos Sicilias (2003-), duquesa de Calabria y de Palermo, hija del príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Castro.